Pacha ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Pacha (1870–1954), katholischer Bischof
 Maleen Pacha (1923–2000), deutsche Kostümbildnerin
 Stefan Pacha (1859–1924), katholischer Abtpfarrer

Pacha steht für:

 Pacha (Diskothek), eine Franchise-Kette von Diskotheken
 ein Konzept für Raum und Zeit in den Sprachen Quechua und Aymara, siehe Erläuterung des Begriffs im Artikel Pachamama (Abschnitt Herkunft)

Siehe auch:
 Pascha